Schelmenturm steht für
 Schelmenturm (Ammerschwihr), Wehrturm in Ammerschwihr im Elsass, Region Grand Est, Frankreich
 Schelmenturm (Schloss Hückeswagen), Bergfried des Schlosses Hückeswagen in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schelmenturm (Monheim), Torturm in Monheim, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schelmenturm (Pforzheim), ehemaliger Turm der Stadtbefestigung von Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schelmenturm (Weil der Stadt), auch Wetzelturm, ehemaliger Turm der Stadtbefestigung von Weil der Stadt, Baden-Württemberg, Deutschland
 Schelmenturm, alternativer Name der Burg Friedau in Zizers, Kanton Graubünden, Schweiz